Lake County er navnet på 12 counties i USA:

 Lake County, Illinois
 Lake County, Indiana
 Lake County, Michigan
 Lake County, Minnesota
 Lake County, Ohio
 Lake County, Californien
 Lake County, Colorado
 Lake County, Florida
 Lake County, Montana
 Lake County, Oregon
 Lake County, South Dakota
 Lake County, Tennessee